Данило Анджушич (; ) — сербский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в 15 лет и подписал первый контракт с «Хемофарм». В сезоне 2010/2011 Анджушич набирал в среднем 3,7 очка в Адриатической лиге и 6,3 очка – в чемпионате Сербии.

В сентябре 2011 года стал игроком «Партизана». 28 декабря 2012 Анджушич и сербский клуб подписали соглашение о расторжении контракта.

13 февраля подписал контракт с «Виртусом» (Болонья) на 4 года. В октябре 2013 года Анджушич был отдан в аренду в испанский «Вальядолид» на сезон 2013/2014.

В августе 2014 года стал игроком «Бильбао». В июле 2015 года расторг с ними контракт.

В октябре 2015 года подписал контракт с «Партизаном» до января 2016 года с опцией продления контракта до конца сезона. 30 декабря 2015 года расстался с клубом.

5 января 2016 года подписал контракт до конца сезона с польской командой «Анвил».

17 сентября 2016 года Анджушич подписал контракт с «Пармой», став первым иностранным игроком в истории клуба. В 15 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем 19,8 очка, 3,8 подбора и 3,7 передачи.

19 января 2017 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ». По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ Анджушич не попал в состав команды «Звёзды Мира», но стал резервным игроком. 7 февраля Данило заменил в составе команды Милоша Теодосича, который продолжил восстановление после травмы.

В феврале 2017 года Анджушич перешёл в УНИКС, подписав контракт по схеме «1+1». В 5 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем 2,2 очка.

В ноябре 2018 года продолжил карьеру в «Игокеа».

Сборная Сербии 
В составе кадетской сборной Сербии (до 16 лет) Анджушич стал чемпионом Европы, набирая в 8 играх в среднем по 6,3 очка и 2,0 подбора.

В июне 2013 Анджушич попал в предварительный состав сборной Сербии для участия в чемпионате Европы в Словении.

Личная жизнь 
В 2015 году женился на спортсменке Иване Максимович, участнице олимпийской сборной Сербии по пулевой стрельбе.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Сербии: 2011/2012
  Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 2018/2019
  Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2011/2012

Сборная Сербии 
  Победитель чемпионата Европы (до 18 лет): 2009
  Победитель чемпионата Европы (до 16 лет): 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Бурка»

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Вршац»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Вальядолид»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Бурк»
Игроки БК «Монако»
Игроки сборной Сербии по баскетболу